

Sigle 
 Służba Wywiadu Wojskowego  – uno dei servizi segreti della Polonia

Codici 
 SWW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sweetwater, Texas (Stati Uniti)